Komsomolskoje (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Komsomolskoje (Burjatien), in der Republik Burjatien
 Komsomolskoje (Dagestan), in der Republik Dagestan
 Komsomolskoje (Kabardino-Balkarien), in der Republik Kabardino-Balkarien
 Komsomolskoje (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Komsomolskoje (Nordossetien-Alanien), in der Republik Nordossetien-Alanien
 Komsomolskoje (Omsk), in der Oblast Omsk
 Komsomolskoje (Saratow, Arkadak), in der Oblast Saratow, Rajon Arkadak
 Komsomolskoje (Saratow, Balakowo), in der Oblast Saratow, Rajon Balakowo
 Komsomolskoje (Saratow, Krasny Kut), in der Oblast Saratow, Rajon Krasny Kut
 Komsomolskoje (Transbaikalien), in der Region Transbaikalien
 Komsomolskoje (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Komsomolskoje (Tschuwaschien), in der Republik Tschuwaschien
 Komsomolskoje (Woronesch, Ertil), in der Oblast Woronesch, Rajon Ertil
 Komsomolskoje (Woronesch, Olchowatka), in der Oblast Woronesch, Rajon Olchowatka

Stadtteile:
 Komsomolskoje (Kaliningrad), Stadtteil von Kaliningrad (bis 1946 Schönfließ, Stadt Königsberg, Ostpreußen)

Siehe auch:
 Komsomolsk (Begriffsklärungsseite)
 Komsomolskaja (Begriffsklärungsseite)
 Komsomolske (Begriffsklärung), ukrainische Entsprechung
 Komsomolski (Begriffsklärungsseite)